Элея может означать:

 Элея — древний город в Лукании.
 Элея (Эолида) — древний город в Эолиде, порт Пергама на западе Малой Азии.
 Элея (мыс) — мыс на юго-восточном берегу острова Кипр.
 Элея (Латвия) — посёлок в Латвии.
 Элея (река) — река в Латвии и Литве.

Примечания